Military Wives – gruppo musicale britannico
 La sfida delle mogli (Military Wives) – film del 2019 diretto da Peter Cattaneo